Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Borzow – rosyjski geograf, geomorfolog i kartograf
 Igor Borzow – rosyjski kulturysta
 Iwan Borzow – radziecki pilot i dowódca wojskowy
 Wałerij Borzow – ukraiński lekkoatleta